Мария Луиза Пия Тереза Анна Фердинанда Франческа Антониэтта Маргарита Джузеппина Каролина Бьянка Лючия Аполлония Бурбон-Пармская (; ) — княгиня Болгарии, супруга князя (позже царя) Болгарии Фердинанда I.

Биография 
Родилась в Риме, став первой из 24 детей Роберта I, герцога Бурбон-Пармского. Сестра последней австрийской императрицы Циты. В 1893 году вышла замуж за болгарского князя Фердинанда. В этом браке родилось четверо детей:

 Борис (1894—1943) — будущий царь Болгарии
 Кирилл (1895—1945) — князь Преславский
 Евдокия (1898—1985) — умерла незамужней.
 Надежда (1899—1958) — замужем за принцем Альбрехтом Евгением Вюртембергским.

Умерла через день после рождения младшей дочери в возрасте 29 лет в Софии. Похоронена в католическом храме в Пловдиве. Княгиня до конца жизни оставалась ревностной сторонницей католицизма, особенно переживая православное крещение своего сына Бориса.

Генеалогия

Примечания 

Супруги монархов Болгарии
Принцессы из рода Бурбон-Парма
Умершие от пневмонии
Умершие при родах
Княгини Болгарии
Саксен-Кобург-Готская династия (Болгария)
Супруги правителей Европы XIX века